Reiteralm steht für:
 Reiter Alm, Gebirgsstock in den Berchtesgadener Alpen
 Reiteralm (Schneizlreuth), Alm in Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land
 Reiteralm (Steiermark), Berg im Skizentrum Schladming